Teaterförbundets Vilhelm Moberg-stipendium är ett svenskt stipendium, utgående från författaren och dramatikern Vilhelm Moberg, och vilket förvaltas och utdelas  av Teaterförbundet "till en ung skådespelare eller regissör, som Svenska Teaterförbundet finner förtjänt av en belöning".

Lista över stipendiater (ej komplett)
1965: Håkan Serner
1966: Börje Ahlstedt
1967: Tord Peterson
1968: Margaretha Byström
1971: Claire Wikholm
1972: Inga Landgré
1979: Kim Anderzon
1980: Stig Engström
1981: Jan Blomberg
1989: Cecilia Nilsson
1995: Ulf Eklund
1996: Elisabeth Frick
1998: Gunilla Röör
2007: Farnaz Arbabi
2014: Siw Erixon

Referenser

Priser och utmärkelser inom svensk scenkonst
Vilhelm Moberg
Stipendier